

Palmarès
Europei
Varsavia 2017: oro nei +78kg.

Universiadi
 Kazan 2013: bronzo nei +78kg.

Campionati europei under 23
Sarajevo 2009: bronzo nei +78kg
Tyumen 2010: bronzo nei +78kg

Campionati europei juniores
Varsavia 2008: argento nei +78kg
Samokov 2010: argento nei +78kg

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni